

Geografia 
 Sackville – comune nella provincia del Nuovo Brunswick, Canada

Persone 
 Edward Sackville, IV conte di Dorset – politico inglese
 Lionel Sackville, I duca di Dorset – politico inglese
 John Sackville, III duca di Dorset – nobile e ambasciatore inglese
 Reginald Sackville, VII conte De La Warr – nobile inglese
 Thomas Sackville, I conte di Dorset – politico, poeta e drammaturgo inglese, Lord gran tesoriere

Pagine correlate 
 Sackville-West